Baratelli ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Baratelli (1926–2017), Schweizer Maler, Zeichner, Bildhauer und Kunstpädagoge
 Dominique Baratelli (* 1947), französischer Fußballspieler